Existen varios lugares denominados como Las Campas:
Las Campas, una localidad en la parroquia de Piñera, en el concejo de Castropol, Asturias, España.
Las Campas, una localidad en la parroquia de Corias, en el concejo de Pravia, Asturias, España.
Las Campas, una localidad de la parroquia de Lillo, en el concejo de Oviedo, Asturias, España.
Las Campas, una localidad en la entidad local menor de Nava de Ordunte en el municipio de Valle de Mena, Burgos, España.